Taylor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Taylor House (Baldwin, Kentucky), ID-Nr. 88003336
 Taylor House (Richmond, Kentucky), ID-Nr. 83003787
 Taylor House (Louisiana), ID-Nr. 97001518
 Taylor House (Mississippi), ID-Nr. 86003273
 Taylor House (Pennsylvania), ID-Nr. 79002202
 Taylor House (South Carolina), ID-Nr. 82003903

Siehe auch:
 William Taylor House